Glasgow Anniesland steht für:

 Glasgow Anniesland (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Glasgow Anniesland (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 für den Glasgower Stadtteil siehe Anniesland